Om Records — американский лейбл звукозаписи, основанный в 1995 году в Сан-Франциско Кристофером Смитом. Специализируется на танцевальной музыке.

Альбомы 
 Soulstice — Illusions (2001)
 Andy Caldwell — Universal Truth (2006)
 Rithma — Music Fiction (2000)
 Mark Farina — Air Farina (2004)
 Mark Farina — Connect (2003)
 Colossus — West Oaktown (2005)
 DJ Colette — Hypnotized (2005)
 Kaskade — It’s You, It’s Me
 Strange Fruit Project — The Healing (2006)
 Zion I & The Grouch — Heroes in the City of Dope (2006)
 Bassnectar — Underground Communication (2007)
 Miguel Migs — Those Things (2007) (on Migs' own 'Salted' label, a sublabel of OM Records)
 Chuck Love — Bring Enough to Spill Some (2007)
 Zeph & Azeem — Rise Up (2007)
 Samantha James — Rise (2007)

Ссылки 
 Официальный сайт
 MySpace

Лейблы звукозаписи США
Музыка в Сан-Франциско